SpringBoard — домашний экран Apple iOS.
Springboard (слот расширения) — слот расширения в карманных компьютерах компании Handspring.
Springboard (Windows XP) — кодовое название расширенных функций безопасности в Windows XP Service Pack 2.